Los Fantasmas es el primer álbum de Menudo lanzado en 1977. Destacan de este disco los sencillos Porque Te Amé.Dos Niños.Madre.Los Fantasmas.Enséñame a cantar.Los Lios Mamadú Calma Ya Mi Guitarra y Quiero Verte Feliz. El álbum vendió 6,000 en Puerto Rico.

Lista de canciones 
Los Fantasmas - 3:03
Madre - 2:50
Mamadú - 3:17
Mi Guitarra - 2:57
Porque Te Amé - 3:00
Calma Ya - 2:40
Dos Niños - 3:05
Enséñame a cantar - 3:40
Los Líos - 2:30
Quiero Verte Feliz - 2:53

Referencias 

Álbumes de 1977
Álbumes de Menudo
Álbumes debut de 1977
Álbumes de pop
Álbumes en español